Новодарьино — название населённых пунктов в России:

 Новодарьино — деревня в Истринском районе Московской области.
 Новодарьино — деревня в Одинцовском районе Московской области.